Stoschein steht für:

 Dorothea Stroschein (1883–1967), deutsche Malerin
 Mount Stroschein, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika